The Ring puede referirse a:

The Ring revista especializada en boxeo;
The Ring película estadounidense de 2002; o
The Ring Two secuela de la anterior estrenada en 2005.